Сти́вен Ри (, при рождении Грэм Ри; род. 31 октября 1946, Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания) — британский актёр театра и кино, известный по ролям в фильмах Нила Джордана.

Молодость 
Ри родился в Белфасте, Северная Ирландия, в семье водителя автобуса. Один из четырёх детей в рабочей пресвитерианской семье, он учился в Белфастской средней школе и Королевском университете Белфаста.

Карьера 
Он учился в театральной школе Театра Аббатства в Дублине. В конце 1970-х годов, вместе с Гэбриэлем Бирном и Колмом Мини, играл в театральной труппе «Фокус-группа» во время радиовещательного запрета на Шинн Фейн, введённого правительством Маргарет Тэтчер, в целях сокращения «кислорода гласности». Под этим подразумевалось, что участникам Шинн Фейн нельзя было выступать, высказывать своё мнение, выражающее представления этого политического объединения. Таким образом, Ри стал одним из многих актёров, с которыми связывались власти, чтобы они в театрах, кино и телевидении заняли места тех, кому был вынесен запрет. Стивен Ри довольно хорошо играл на сцене, в кино и на телевидении в Ирландии и Великобритании, но при этом был известен очень малому количеству зрителей. Всё изменилось, когда он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за роль Фергюса в фильме 1992 года «Жестокая игра». Ри часто сотрудничает с ирландским режиссёром и сценаристом Нилом Джорданом, снявшись почти во всех его фильмах. Также он имеет давние связи с некоторыми из наиболее значительных ирландских писателей. Например, с драматургом Стюартом Паркером он начал работать во время их учебы в Университете Квинс в Белфасте.

В 1980 году вместе с Томом Полином, Брайаном Фрилом, Шеймасом Хини и Шеймасом Дином Ри помог организовать театр Field Day Theatre Company. В знак признания вклада в театр и кинематограф Стивен Ри был удостоен почётных докторских степеней Университета Квинс в Белфасте и Ольстерского университета в 2004 году.

Личная жизнь 
С 1983 по 2003 год Ри был женат на бывшей участнице ИРА Долор Прайс. У них двое сыновей: Дэнни (род. 1988) и Оскар (род. 1990).

Стивен Ри является послом ЮНИСЕФ в Ирландии.

Фильмография

Избранные работы

Примечания 

Киноактёры Великобритании
Киноактёры Ирландии
Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения